Марк Сергий:

 Марк Сергий (военный трибун);
 Марк Сергий (квестор);
 Марк Сергий (претор).